Prva nogometna liga Kosova je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Lirija" iz Prizrena.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 540   
  

1974-75
KOS 1  
1974-75 1
1974-75 1